In deze lijst van Macedonische gemeenten zijn de 84 gemeenten van Noord-Macedonië alfabetisch weergegeven.

Zie ook 
 Lijst van vlaggen van gemeenten in Noord-Macedonië
 ISO 3166-2:MK

Noten 

 
Noord-Macedonië
Gemeenten